Allsvenskan (1970) była 46. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. Sezon rozpoczął się 12 kwietnia, a zakończył się 25 października. Tytułu nie obroniła drużyna IFK Göteborg. Nowym mistrzem Szwecji został zespół Malmö FF. Tytuł króla strzelców zdobył Bo Larsson, który w barwach Malmö FF strzelił 16 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1970 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1970 w Szwecji